Miejscowości w USA:
 Egan – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Egan – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Acadia

Gminy w USA:
 Egan (ang. Egan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Egan (ang. Egan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody